Редька — одно-, дво- і багаторічна травяниста коренеплідна городня рослина з родини хрестоцвітих (Brassicaceae).
 Редька (Raphanus) — рід однорічних рослин родини капустяних.

 Редька Анна (* 1983) — українська гандболістка, виступає за ГК «Гомель» та збірну України.
 Редька Степан Омелянович (1915—2006) — старшина РА; повний кавалер ордена Слави.

 Редька — село Мозирського району Гомельської області Білорусі.

Див. також 
 Редькін
 Редько